Битва при Чинхате произошла утром 30 июня 1857 года между британскими силами под командой верховного комиссара Ауда сэра Генри Лоуренса и индийскими повстанцами у Исмаилганжа, близ Чинхата (или Чинхута), в княжестве Ауд. Силы повстанцев, состоящих из восставших солдат армии ост-индской компании и вассалов местных помещиков, возглавил Баркат Ахмад, офицер армии компании.

Выдвижение британцев 
Согласно противоречивым докладам разведки, небольшие силы повстанцев появились у Лакхнау. Сэр Генри был болен, его боевая служба осталась скорее в прошлом. Под давлением своих подчинённых он выделил три роты 32-го британского пехотного полка (позднее полк лёгкой пехоты герцога Корнуэльского), несколько рот из 13-го полка местной пехоты и несколько подразделений из других полков, небольшой отряд сикхской кавалерии и европейской добровольческой кавалерии, части бенгальской артиллерии (европейской по составу) и местной артиллерии для выдвижения к Файзабаду, чтобы перехватить повстанцев. Он полагал, что их силы на несколько сотен больше, чем силы британцев.

Битва 
Силы Лоуренса, подходящие к Исмаилганжу, были внезапно обстреляны повстанцами, численность которых значительно превосходила численность британцев, соотношение составило 6000 к 600. Повстанцы хорошо подготовили свои позиции, укрываясь за каменными стенами и в деревне и вскоре нанесли тяжёлые потери силам Лоуренса, особенно 32-му пехотному полку. Командир полка подполковник Уильям Кейс и несколько офицеров были убиты. 13-й пехотный полк атаковал правый край деревни, но наткнулся на укрепления повстанцев, находившихся под хорошим руководством. Этот факт, возможно, решил судьбу сражения, ставшего одной из немногих побед, одержанных в ходе восстания повстанцами в открытом бою против британцев.

В критический момент сражения многие солдаты Лоуренса, особенно индийские артиллеристы, предали его, перейдя на сторону противника, опрокинули орудия и перерезали постромки на повозках. Сикхские кавалеристы бежали с поля боя. Британцы начали отступать к мосту через ручей Кукрай, единственный путь к Лакхнау. Кавалерия повстанцев совершила фланговый манёвр, угрожая отрезать британцев от моста. Отряд из 36 кавалеристов-добровольцев, набранных в основном из гражданских, пошёл в атаку, приведя повстанческую кавалерию в замешательство. Значительная часть британских сил смогла перейти по мосту и направиться к Лакхнау. Лоуренс приказал европейской артиллерийской батарее удерживать мост, чтобы пресечь намерение повстанцев преследовать его. У артиллерии не оставалось более амуниции, но им удалось выполнить цель и дать передышку отступающим силам.

Отступление 
В ходе отступления имели место проявления большого мужества при помощи раненым и истощённым военным. Служащие 13-го полка местной пехоты часто оставляли собственных раненых, чтобы помочь британским солдатам. Офицер 13-го полка (затем лейтенант) Уильям Джордж Кубитт был награждён крестом Виктории за спасение троих служащих 32-го пехотного полка.

Видя, что отступление в целом проходит успешно, Лоуренс оставил силы для обороны британской резиденции в Лакхнау. Бригадный генерал Джон Инглиш, возглавивший 32-й полк и выступавший против похода, получил приказ провести туда выживших. Лоуренс приказал роте 32-го полка (которая не была у Чинхата) удерживать последний мост перед Лахнау через реку Гомати. Рота под командой лейтенанта Джона Эдмонстоуна выполнила приказ и организованно отступила под вражеским натиском, возможно спасая при этом множество жизней.

К 11:30 отступление было успешно закончено. Британская резиденция в Лакхнау, куда отступил Лоуренс, стала сценой осады Лакхнау, продолжавшейся до ноября 1857 года.

Примечания

Литература 
 Gubbins Martin Richard, Besieged in Lucknow (Leonaur Ltd, 2006) Reprint of original edition Gubbins Martin Richard, An Account of the Mutinies in Oudh and of the Siege of the Lucknow Residency (Richard Bentley, London, 1858).
 Malleson Col. G. B., The Indian Mutiny of 1857 (Leach & Co, 1993) Reprint of original edition of the same title — 4th edn. (Seeley and Co., London, 1892)
 White Hugo, One And All. A History of the Duke of Cornwall’s Light Infantry. (Tabb House, Padstow, 2006)

Восстание сипаев (1857—1859)
Сражения 1857 года
Июнь 1857 года
Сражения по алфавиту